Вілтон:

Австралія 

 Вілтон — містечко у штаті Новий Південний Уельс

Велика Британія 

 Вілтон — містечко у графстві Вілтшир, Англія

США 

 Вілтон — місто в штаті Айова
 Вілтон — містечко в штаті Алабама
 Вілтон — містечко в штаті Арканзас
 Вілтон — містечко в штаті Вісконсин
 Вілтон — село в штаті Вісконсин
 Вілтон — статистично обумовлена місцевість в штаті Каліфорнія
 Вілтон — містечко в штаті Коннектикут
 Вілтон — місто в штаті Мен
 Вілтон — місто в штаті Міннесота
 Вілтон — тауншип в штаті Міннесота
 Вілтон — містечко в штаті Нью-Гемпшир
 Вілтон — містечко в штаті Нью-Йорк
 Вілтон — містечко в штаті Північна Дакота